Il doppio del torneo di tennis Waldbaum's Hamlet Cup 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Julián Alonso-Pintor e Javier Sánchez che hanno battuto in finale Brandon Coupe e Dave Randall 6-4, 6-4.

Teste di serie

 David Adams /  Brett Steven (semifinali)
 Julián Alonso-Pintor /  Javier Sánchez (campioni)

 Robbie Koenig /  David Prinosil (primo turno)
 Aleksandar Kitinov /  David Roditi (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Waldbaum's Hamlet Cup 1998
ATP Tour 1998